Earthquakes bezeichnet
 einen Ort in Neuseeland, siehe Earthquakes (Neuseeland)
 die San José Earthquakes, US-amerikanischer Fußballverein
 Little Earthquakes, Album von Tori Amos